Division II i fotboll 1990 var 1990 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 14 lag i varderae serie. Seriesegrarna kvalificerade sig för division I 1991 medan de tre sista lagen i vardera serie degraderades till division III. Eftersom division I skulle omstruktureras från två 14-lagsserier (1990) till fyra 8-lagsserier (1991) fick de fyra serietvåorna göra upp om två "extraplatser" till division I i ett särskilt kvalspel. Detta utmynnade i en stor uppländsk triumf då kvalet vanns av Sirius och Enköpings SK. Nytt för denna säsong var även att vinst gav tre poäng, mot tidigare två poäng.

Norra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Östra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Västra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Södra 

POS = Position; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad; P = Poäng

Kval till division I 

|}

Fotboll i Sverige 1990
1990
Fotbollssäsongen 1990